Луис Карлос Патриарка (, род. 11 ноября 1956 — 9 ноября 2013) — парагвайский шахматист, мастер ФИДЕ.

Семикратный чемпион Парагвая (1983, 1998, 2003, 2005—2008 гг.).

В составе сборной Парагвая участник семи шахматных олимпиад (1984, 2000—2010 гг.), панамериканского командного чемпионата 1991 г.

В 2005 г. представлял Парагвай на чемпионате Американского континента.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии Л. К. Патриарки в базе Chessgames
 Личная карточка Л. К. Патриарки на сайте 365Chess

Шахматисты Парагвая
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Мастера ФИДЕ по шахматам